Laurent Dumais – sciatore freestyle canadese
 Raymond Dumais – vescovo cattolico canadese
 Troy Dumais – tuffatore statunitense